Gambische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Gambische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Gambische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Gambische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Gambische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)
 Gambische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Gambische Fußballnationalmannschaft (U-20-Frauen)
 Gambische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)